Norrhära kan syfta på följande platser:

Åland 

 Norrhära (väst Kökar, Åland),  (1 ha)
 Norrhära (Kökar, Åland),  (5 ha)

Se även
Norrhäran
Norrharun